Еле́на Ма́лышева:
 Малышева, Елена Васильевна (род. 1961) — российская теле- и радиоведущая, врач.
 Малышева, Елена Михайловна (род. 1947) — российский учёный, доктор исторических наук, профессор.
 Малышева, Елена Петровна — российский историк, доцент РГГУ.